Sarajevo Bobsled was een bobslee-achtbaan in Six Flags Great America, tegenwoordig bekend als Alpine Bobsled
Sarajevo Bobsleds was een bobslee-achtbaan in Six Flags Magic Mountain, tegenwoordig bekend als La Vibora